A 2019-es Porsche-szuperkupa a sorozat 27. idénye volt. A szezon május 12-én kezdődött meg a Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályán és az Autódromo Hermanos Rodríguez aszfaltcsíkján ért véget október 27-én. A széria versenyei a Formula–1 betétfutamaiként voltak megrendezve.

Michael Ammermüller megvédte bajnoki címét, amelyet harmadik alkalommal szerzett meg.

Csapatok és versenyzők
Az összes résztvevő a Porsche 911 GT3 Cup versenyautóval teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Összefoglaló

Megjegyzés:  Tio Ellinas szerezte meg eredetileg az első rajtkockát, azonban a leggyorsabb körét törölték, mivel azt egy sárga zászlós periódus alatt érte el.

A bajnokság végeredménye 
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés: A németországi forduló végén nem osztottak pontokat, mivel a mezőny nem teljesítette a versenytáv 50%-át.

Jegyzetek

További információk

Porsche-szuperkupa